

Medicina e biologia 
 Membrane Attack Complex – complesso d'attacco della membrana, fase finale del sistema del complemento
 Minimum alveolar concentration – concentrazione minima alveolare
 Minimal antibiotic concentration – minima concentrazione antibiotica
 Moulting Accelerating Compounds – insetticidi regolatori di crescita

Aeronautica 

 Mid-air collision – in aeronautica acronimo utilizzato per indicare una collisione in volo
 Mediterranean Air Command – comando aereo alleato nella Seconda guerra mondiale

Aziende 
 M.A.C Cosmetics – azienda di cosmetici canadese
 Manufacture d'armes de Châtellerault – azienda francese

Cinema 
 Mac – film del 1992 diretto da John Turturro

Codici 
 MAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macon Smart (Stati Uniti)
 mac – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua macedone
 MAC – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Macao

Informatica 
 Media Access Control – sottostrato del livello datalink secondo il modello ISO/OSI
 Indirizzo MAC – codice assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete
 Macintosh – serie di computer di Apple
 macOS – sistema operativo di Apple
 MAC flooding – tecnica di attacco ad uno switch per bloccarne il corretto funzionamento
 Project MAC – famoso principalmente per MACLISP, una vecchia versione del linguaggio di programmazione LISP
 Mandatory access control – metodo d'accesso alle informazioni basato su regole
 Message authentication code – piccolo blocco di dati utilizzato per autenticare un messaggio digitale

Onomastica
 Mac – prefisso patronimico gaelico, spesso presente nell'onomastica irlandese e scozzese

Televisione 
 Mac Mackenzie – personaggio della serie televisiva Veronica Mars
 Mac Taylor – personaggio della serie televisiva CSI: NY
 Mac Tonight – mascotte della McDonald's

Altro 
 Metodo aperto di coordinamento – modo di coordinamento non vincolante delle politiche pubbliche dei diversi stati membri dell'Unione europea
 Movimento apostolico ciechi – organizzazione non governativa
 Movimento arte concreta – movimento artistico degli anni cinquanta
 Museo archeologico della città di Vercelli – museo italiano
 Mid-American Conference – conference che fa parte della NCAA di football americano
 Mercato alternativo del capitale – ex mercato che era gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

Pagine correlate 
 Museo d'arte contemporanea

Altri progetti 

ja:MAC